Mandraki () ist der Name mehrerer Orte in Griechenland.

 Mandraki (Nisyros), Hauptort der Gemeinde und Insel Nisyros, Region Südliche Ägäis
 Mandraki (Hydra), Ort der Gemeinde und Insel Hydra, Region Attika
 Mandraki (Sindiki), Dorf der Gemeinde Sindiki, Region Zentralmakedonien